Кастиљо де Теајо има више значења:

 Општина Кастиљо де Теајо (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Кастиљо де Теајо (Кастиљо де Теајо, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику